Волынский полк:

 Волынский лейб-гвардии полк
 Волынский 6-й уланский полк
 Волынский 53-й пехотный полк
 Звягельский (Волынский) полк